Scandia steht für:

 Scandia A/S, dänischer Eisenbahnhersteller
 Saab 90 Scandia, schwedisches Verkehrsflugzeug, siehe Saab 90 (Flugzeug)
 Scandia (Apiaceae), eine Pflanzengattung aus der Familie der Doldenblütler
 Scandia (Zeitschrift), schwedische historische Fachzeitschrift
 Scandia (Plattenlabel), ehemaliges finnisches Musiklabel

Scandia ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Scandia (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Scandia (Kansas), im Republic County
 Scandia (Minnesota), im Washington County
 Scandia (Pennsylvania), im Warren County
 Scandia (Washington), im Kitsap County
 Scandia Valley Township, Minnesota

Siehe auch:
 Skandia (Begriffsklärung)
 Scandia Township